1911-1920